Krohne ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Krohne (1836–1913), auch Karl Georg Julius Krohne deutscher Strafvollzugsreformer
 Georg Krohne (* 1950), deutscher Biologe, Universitätsprofessor in Würzburg
 Gottfried Heinrich Krohne (1703–1756), deutscher Architekt 
 Heinz Krohne (* 1939), deutscher Psychologe
 Helmut Krohne (* 1953), deutscher Schriftsteller
 Johann Wilhelm Franz von Krohne (1738–1787), polnischer Geheimer Rat und Autor
 Otto Krohne (1868–1928), deutscher Arzt und Eugeniker 
 Rogier Krohne (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Rudolf Krohne (1876–1953), deutscher Jurist und Politiker (DVP)
 Theodor Krohne (1846–1925), deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker
 Thomas Krohne (* 1962), deutscher Volleyballfunktionär

Krohne heißen folgende Unternehmen:
 KROHNE Messtechnik, Traditionsunternehmen der Messtechnik mit Sitz in Duisburg

Siehe auch:
 Kröhne
 Krone (Begriffsklärung)
 Crone
 Grohne
 Grone